powietrze – mieszanina gazów i aerozoli 
 Powietrze – film amerykański z 2015 roku w reżyserii Christiana Cantamessy
 Powietrze – drugi album studyjny polskiego wokalisty Roberta Janowskiego
 Powietrze – singiel Natalii Szroeder

Zobacz też